Llista d'asteroides del 110.001 al 111.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 110001–110100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 110101–110200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 110201–110300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 110301–110400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 110401–110500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 110501–110600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 110601–110700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 110701–110800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 110801–110900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 110901–111000 [ modifica]